Okręty Royal Navy o nazwie HMS „Rodney”, pochodzącej od George’a Brydgesa Rodneya, 1. barona Rodney. Najbardziej znany jest pancernik z okresu II wojny światowej:
 Pierwszy „Rodney” był 4-działowym kutrem będącym w użyciu w 1759.
 Drugi „Rodney” był 16-działowym okrętem (prawdopodobnie slupem wojennym), będącym w służbie w 1781 i przejętym przez Francję 23 stycznia 1782 w Demerarze.
 Trzeci „Rodney” był 74-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third-rate) zwodowanym w 1809, pozbawionym jednego pokładu (ang. razeed) i przemianowanym na „Greenwich” w 1827 i sprzedanym w 1836.
 Czwarty „Rodney” był 92 działowym okrętem liniowym drugiej klasy zwodowanym w 1830, przerobionym na napęd śrubowy w 1860 i zniszczonym w 1884.
 Piąty „Rodney” był pancernikiem zwodowanym w 1884 i sprzedanym w 1909.
 Nazwę „Rodney” miał nosić krążownik liniowy typu Admiral (z którego pochodził HMS „Hood”) o wyporności 33 600 ton, długości 810 stóp, szerokości 105 stóp, uzbrojonym w 8 dział 15 calowych i 16 dział 5,5 calowych. Okręt został zamówiony w kwietniu 1916, ale budowę wstrzymano w marcu 1917 i anulowano w październiku 1918.
 Szósty „Rodney” był pancernikiem typu Nelson zwodowanym w 1925 roku, biorącym aktywny udział w II wojnie światowej i zniszczonym w 1948 roku.

Okręty o tej nazwie zostały uhonorowane 14 wyróżnieniami bojowymi (battle honours), z czego 11 przyznano szóstemu HMS „Rodney” podczas II wojny światowej: Quebec 1759, Syria 1840, Krym 1854, kampania norweska 1940, Atlantyk 1940-41, operacja przeciw pancernikowi Bismarck 1941, konwoje maltańskie 1941-42, północna Afryka 1942-43, Sycylia 1943, Salerno 1943, Morze Śródziemne 1943, lądowanie w Normandii 1944, kanał La Manche 1944, Arktyka 1944.

Bibliografia 
 J. J. Colledge, „Ships of the Royal Navy”
 G.B.Mason: HMS RODNEY – Nelson-class 16in gun Battleship

Rodney